USS Intrepid kan syfta på:

  – en beväpnad ketch erövrad av den amerikanska flottan den 23 december 1803 och exploderade senare i hamnen i Tripoli den 4 september 1804
  – en typ av experimentell torpedbåt i tjänst den 31 juli 1874 och som såldes 9 maj 1892
  – ett tränings- och återhämtningsfartyg sjösatt den 8 oktober 1904 och som såldes 20 december 1921 
  – ett hangarfartyg sjösatt 26 april 1943 och utrangerades 15 mars 1974. Intrepid blev ett museifartyg i New York City i augusti 1982 och ombetecknades som ett National Historic Landmark

Star Trek 
 Den fiktiva Stjärnflottan inkluderar en grupp av rymdskepp av Intrepid-klass

Se även 
 Intrepid